Peregrina – międzynarodowy zespół wokalny specjalizujący w wykonywaniu muzyki średniowiecznej, założony w 1997 w Bazylei przez Agnieszkę Budzińską-Bennett.

Nazwa 
Nazwa peregrina (wędrowczyni) – nawiązuje do rozprzestrzeniania się w średniowieczu trendów estetycznych. Członkowie zespołu uważają także, że podróże to jeden z czynników kształtujących ich wrażliwość i kreatywność. Muzycy Peregriny pochodzą z Polski, Szwajcarii, Finlandii oraz Francji. Zespół w harmonijny sposób czerpie, jako całość z różnych tradycji, odnajdując w nich liczne związki i wzajemne inspiracje.

Skład zespołu, historia i płyty 
Trzon zespołu tworzą: 

 Agnieszka Budzińska-Bennett: kierownictwo artystyczne, śpiew, harfa gotycka, lira korbowa
Kelly Landerkin: śpiew
 Lorenza Donadini: śpiew 
 Hanna Järveläinen: śpiew 
 Baptiste Romain: fidele

Zespół współpracował z takimi muzykami jak: , Eve Kopli, Grace Newcombe, Hanna Marti i Marc Lewon; Ulrike Andersen, Clara Coutouly, Anita Dettwiler (współzałożycielka grupy), Kate Dineen, Els Janssens, Veronika Jensovska-Holliger, Agnieszka Kowalczyk, Kinga Misiak, Cristina Rosario, Mathias Spoerry oraz Agnieszka Tutton, Jane Achtman, Susanne Ansorg, Annette Bauer, Viva Biancaluna Biffi, Isacco Colombo, Bolette Roed i Elisabeth Rumsey.

Dorobek płytowy 
 Debiutancka płyta zespołu "Mel et lac" ukazała się w 2005, zawiera utwory XII-wiecznej polifonii akwitańskiej (Raumklang). Płyta powstała jako wynik współpracy ze Schola Cantorum Basiliensis. Wydawnictwo otrzymało wiele nagród: m.in. dwukrotnie Goldberg 5 (ES), płyta miesiąca magazynu Muzyka 21 (PL), Supersonic Pizzicato (LUX).
 Druga płyta Filia praeclara (Divox, 2008), jest pierwszą w historii rejestracją fonograficzną muzyki klarysek polskich XIII i XIV wieku. Otrzymała nagrodę Echo-Klassik 2009 za najlepsze nagranie a cappella 2009 roku.

Kolejne płyty to: 

 Sacer Nidus prezentuje muzykę poświęconą postaciom św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III (wytwórnia Raumklang 2011). Płyta miała swoją premierę w Nowym Jorku, europejska premiera albumu odbyła się w brukselskim Bozarze.
 Crux zawiera średniowieczną muzyką pasyjną z XIII-wiecznego Paryża (Glossa 2011); 

 Veiled Desires. Lives and Loves of Nuns in the Middle Ages (Raumklang 2012) zawiera utwory o życiu klasztornym, ale nie tylko nabożnym. Wydawnictwo zostało nominowane do International Classical Music Awards 2013 oraz Fryderyka 2013 w kategorii "Najlepszy Polski Album Zagranicą".
 Cantrix przedstawia muzykę szpitalniczek hiszpańskich (Raumklang 2013), nagrodzona luksemburskim Supersonic Pizzicato.  
 Codex 457, zawierająca najstarsze zabytki muzyczne Tyrolu (repertuar średniowiecznego Innsbrucka), nagrana dla Landesmuseum w Innsbrucku.
 Miracula z muzyką średniowieczną poświęconą postaci św. Mikołaja (wytwórnia Tacet 2014), została zaliczona przez magazyn High Fidelity do najlepszych nagrań roku.
 Nova Gaudia, premierowe nagranie najnowszych odkryć z rękopisów akwitańskich XII wieku (wytwórnia Glossa).

 Pierwsza część czteropłytowego cyklu Mare Balticum (premiera: listopad 2017 r.) to album z najstarszymi zabytkami muzycznymi średniowiecznej Danii (wytwórnia Tacet). Gościnnie wystąpił na niej Benjamin Bagby (Sequentia). Płyta pojawiła się na brytyjskiej liście CD hot list, została uznana za Płytę Tygodnia Klassik Heute, Andreas Woczkat wskazał Mare Balticum vol I jako płytę roku. 

W przygotowaniu są kolejne części poświęcone: Szwecji i Finlandii (planowana premiera listopad 2018 r.), Pomeranii (2019 r.) oraz Wizlawowi z Rugii (2020 r.). W przygotowaniu jest także płyta Silesia Christiana, z XIV i XV wiecznymi zabytkami z rejonu Śląska, przygotowywana na zlecenie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Występy i koncerty 
Ensemble Peregrina czterokrotnie wystąpił w prestiżowej serii koncertów Freunde Alter Musik w Bazylei.

Peregrina była gościem wielu festiwalach w Szwajcarii (Lucerne Festival), Polsce (dwukrotnie na festiwalu Misteria Paschalia w 2012 r.  i 2013 r, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Estonii, Łotwie, na Islandii, we Włoszech, w Czechach oraz w USA, gdzie w 2013 roku w Nowym Jorku zainaugurował  sezon koncertowy „Music Before 1800”. W 2015 zespół wystąpił wystąpi na Madison Early Music Festival. Podczas ostatniej trasy koncertowej w maju 2018 r. zespół zaprezentował się podczas The Polish Connections.

Koncerty grupy były transmitowane m.in. przez rozgłośnie Radio DRS2 (obecnie SRF2), BBC 3, Deutschlandfunk, SWR2, Bayerischer Rundfunk, Klaasika Radio Estonia oraz Program II Polskiego Radia. 

W roku 2015 zespół Peregrina reprezentował Polskę podczas Międzynarodowego Dnia Euroradia koncertem Polska muzyka średniowieczna w kontekście europejskim  transmitowanym na żywo w rozgłośniach europejskich, m.in. BBC 3 oraz inaugurował Kromer Festival w Bieczu. W roku 2016 zespół wystąpił (wraz z Adamem Strugiem i Monodią Polską) podczas X Jubileuszowego Zjazdu Gnieźnieńskiego.

W 2017 roku zespół po raz pierwszy wystąpił w Wielkopolsce z programem Sacer Nidus, program dedykowany temu regionowi został wykonany w Poznaniu, Gnieźnie,  Kaliszu i Dolsku.

Przypisy

Bibliografia 
 Opis płyty Mel et Lac na portalu Sonusantiqua 
 Recenzja płyty Filia Praeclara, w Ruchu Muzycznym
 Recenzja płyty Mare Balticum na portalu Klassik.com  
 Ensamble Peregrina, Filia Praeclara, opis płyty na stronie DIVOX
 Recenzja płyty Veiled Desires w tygodniku Polityka 
 Recenzja płyty Sacer Nidus i Con voce quasi humana 
 Trasa koncertowa w USA 2018 
 Wspólny koncert Peregriny i Monodii 
 Biogram Agnieszki Budzińskiej-Bennett na portalu Culture.pl

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu Peregrina
 Rozmowa z Agnieszką Budzińską-Bennett w Tygodniku Polityka (rozmawia Dorota Szwarcman)

Zespoły muzyki dawnej
Wykonawcy muzyki dawnej